Colin van Mourik (1985), voetballer bij SBV Vitesse
Dick van Mourik (1921-2018). architect
Dirk van Mourik (1898-1953), Rechtvaardige onder de Volkeren
Ger van Mourik (1931-2017), voetballer
Guusje van Mourik (1956), vechtsporter
Hendrik Cornelis van Mourik (1877-1944), kunstschilder
Jacques van Mourik (1879-1971), kunstschilder
Ludy van Mourik (1947), voormalig softballer
Martin Jan van Mourik (1943), Nederlands hoogleraar, notaris en columnist
Pieter Jacob August van Mourik (1881-1954), Nederlands militair
Pieter Jansz van Mourik, burgemeester van Asperen 1655-1657
Willem Jansse Gerhardus van Mourik (1914-2006), planoloog